Ерюхино — название населённых пунктов:

России 
 Ерюхино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Ерюхино — деревня в Боровичском районе Новгородской области.